Anal Savages ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Jules Jordan und des Studios Jules Jordan Video. Die Reihe zeigt primär Analverkehr.

Darsteller 
 Anal Savages 1: Alex Grey, Adriana Chechik, Keisha Grey, Vicki Chase, Ashley Fires, Marsha May
 Anal Savages 2: Angela White, Marley Brinx, Holly Hendrix, Riley Nixon
 Anal Savages 3: Lana Rhoades, Gina Valentina, Ashley Adams, Anya Olsen
 Anal Savages 4: Adriana Chechik, Emily Willis, Paige Owens, Kissa Sins, Karmen Karma
 Anal Savages 5: Riley Reid, Emma Hix, Brooklyn Gray, Kissa Sins
 Anal Savages 6 (2021): Gabbie Carter, Ariana Marie, Naomi Swann, Steve Holmes, Katalina Kyle, Chris Diamond
 Anal Savages 7 (2021): Angela White, Adriana Chechik, Jada Stevens, Jules Jordan, Chris Diamond, Katalina Kyle
 Anal Savages 8 (2022): Angela White, Savannah Bond, Adriana Chechik, Vina Sky, Alex De La Flor

Auszeichnungen 
 2018: AVN Award – Best Anal Movie (Anal Savages 3)
 2018: AVN Award – Best Anal Series
 2018: AVN Award – Best Anal Sex Scene (Anal Savages 3, Lana Rhoades)

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film